

Жінки 
 Дінара Мірзаєва (* 1982) — узбецька борчиня вільного стилю, срібна призерка чемпіонату Азії.
 Мірзаєва Патімат Газі-Магомедівна — режисерка Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня.

Чоловіки 
 Мірзаєв Валерій Леонідович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мірзаєв Даврон Бахтиярович (* 1989) — російський та узбецький футболіст, нападник.
 Мірзаєв Зоір Тоірович (* 1968) — — заступник прем'єр-міністра Узбекистану (2016—2018).
 Мірзаєв Махмуд Мірзайович (1921—2000) — радянський вчений в галузі виноградарства і садівництва. Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ, академік Академії сільськогосподарських наук Республіки Узбекистану. Герой Соціалістичної Праці.
 Мурад Тельман огли Мірзаєв (1976—2016) — полковник-лейтенант Сил спеціального призначення Азербайджану, Національний Герой Азербайджану.
 Мірзаєв Расул Рабаданович (* 1986) — російський спортсмен, чемпіон світу з бойового самбо, який виступає в змішаних єдиноборствах.
 Рустам-бек Мірзаєв (1840—1920) — російський і азербайджанський військовий діяч, полковник.
 Сардор Мірзаєв (* 1991) — узбецький футболіст.
 Султан Бетеровіч Мірзаєв (* 1964) — російський релігійний діяч і релігієзнавець, фахівець з суфізму Північного Кавказу.
 Мірзаєв Тішабай (1894 — ?) — голова Ферганського облвиконкому, голова бавовницького колгоспу. Депутат Верховної ради СРСР 1—3-го скликань.
 Тохтасин Мірзаєв (1913—1943) — рядовий РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Туран Мірзаєв (* 1979) — азербайджанський важкоатлет, срібний і бронзовий призер чемпіонату Європи, бронзовий призер чемпіонату світу.
 Тургун Мірзаєв (1906—1987) — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Хікмет Іззет огли Мірзаєв (* 1968) — генерал-лейтенант Збройних Сил Азербайджанської Республіки, командувач Силами спеціального призначення, Герой Вітчизняної війни (2020).
 Мірзаєв Шахверди Алавердієвич (1929 — ?) — колгоспник, ланковий, Герой Соціалістичної Праці.
 Мухамед-Мірзаєв Хаваджі (19810-1943) — учасник Ннмецько-радянської війни, кавалерист, кулеметник, старший сержант, Герой Радянського Союзу.

Примітки